Niemijärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Niemijärvi, Norrbotten, sjö i Pajala kommun,  (8,93 ha)
Niemijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 755079-175796), sjö i Kiruna kommun,  (17,9 ha)
Niemijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 756821-175564), sjö i Kiruna kommun,  (17 ha)

Finland
Niemijärvi (sjö i Lappland, lat 69,38, long 27,78)
Niemijärvi (sjö i Lappland, lat 66,37, long 28,07)
Niemijärvi (sjö i Satakunta, Finland)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn